Trinidad – miasto w Boliwii
 Trinidad – miasto w Kolumbii
 Trinidad – miasto na Kubie
 Trinidad – miasto w Urugwaju
 Trinidad – wyspa Argentyny
Miejscowości w USA:
 Trinidad – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Trinidad – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Las Animas
 Trinidad – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Henderson

Zobacz też 
 Trynidad
 Trynidad i Tobago